Filippo Rinaldi (1856-1931), een Italiaans priester, zalig verklaard door de katholieke kerk
 Gilmar Rinaldi (1959), een Braziliaans voetballer
 Kathy Rinaldi (1967), een Amerikaans tennisster
 Michele Rinaldi (1959), een Italiaans motorcrosser